Le mot compatibilité décrit l'état de ce qui est compatible. Ce dernier vient du latin compatibilis, qui qualifie d'une manière générale deux éléments pouvant aller ensemble ou s'accorder.
 en informatique :
 compatibilité ascendante et descendante
 compatible PC
 en physique, compatibilité électromagnétique
 en biologie, compatibilité du sang et histocompatibilité
 en mathématiques, compatibilité des relations d'ordre,…
 en droit on parle également de compatibilité, de prise en compte ou conformité